Azuré, qui a des nuances bleu azur
 Azuré, nom vernaculaire donné à de nombreux papillons à reflets bleus parmi les

Voir aussi
 Azur
 Azurite, une variété de cuivre
 Microsoft Azure : plateforme informatique de Microsoft